Renard (Frans voor vos) kan verwijzen naar:

Aardrijkskunde
 Château-Renard, gemeente in het Franse departement Loiret
 Croix Renard, plaats in de Belgische provincie Luik
 Kanton Château-Renard, kanton in het Franse departement Loiret

Bedrijf
 Renard, Belgisch vliegtuig- en vliegtuigmotorenfabrikant
 Renard R-42, gepland jachtvliegtuig
 Fromagerie Paul-Renard, Franse kaasfabriek
 Stampe en Renard, Belgisch vliegtuigbouwer

Fictief figuur
 Renard, personage in de James Bondfilm The World Is Not Enough

Lettertype
 Renard, lettertype ontworpen door Fred Smeijers

Merknaam
 Renard, Estisch historisch motorfietsmerk dat in 2010 opnieuw werd opgericht

Muziek
 Le Renard et la Belette, Franstalige single van de Belgische band Laïs
 Renard, opera-balletstuk van Igor Stravinsky uit 1916

Persoon met de achternaam Renard
 Albert Renard, Belgisch politicus
 Alexandre-Charles Renard, Frans geestelijke
 Alfred Renard, Belgisch vliegtuigontwerper
 Alphonse Renard, Belgisch mineraloog en petrograaf
 André Renard, Belgisch vakbondsleider en Waals militant
 Bruno Renard, Belgisch architect
 Bruno Renard, Belgisch militair en politicus
 Charles Renard, Frans militair (medeontwerper van het luchtschip "La France")
 Claude Renard, Belgisch politicus
 Hervé Renard, Frans voetballer
 Jean-Marc Renard, Belgisch bokser
 Johann Baptista Renard, Duits militair
 Jules Renard, Frans schrijver
 Marie-Thérèse Renard, Belgisch atlete
 Marius Renard, Belgisch politicus
 Olivier Renard, Belgisch voetballer en voetbalbestuurder
 Prosper Renard, Belgisch kunstverzamelaar
 Thibaut Renard, Vlaams radiopresentator
 Véronique Renard, Nederlands schrijfster en kunstenares

Zie ook
 Van den vos Reynaerde